Xironogiton är ett släkte av ringmaskar. Xironogiton ingår i familjen kräftmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kräftmaskar
Xironogiton